Kees de Ruijter ist der Name folgender Personen:

* Kees de Ruijter (Karambolagespieler) (1925–1983), niederländischer Karambolagespieler
 Kees de Ruijter (Theologe) (* 1949), niederländischer Theologe
 Kees de Ruijter (Politiker), niederländischer Kommunalpolitiker